Родо́льфо Грациа́ни (;  — 11 января 1955, Рим, Италия) — итальянский военный и государственный деятель, маршал Италии (1936 год); занимал ряд государственных должностей в колониальных владениях Италии, участник Североафриканской кампании, в 1943—1945 годах — военный министр Итальянской социальной республики.

Биография 
Грациани родился в Филеттино, поблизости от города Фросионе. Образование получил в Военной академии Модены. В годы Первой мировой войны служил в Эритрее и Ливии, став самым молодым полковником Итальянской королевской армии.

В 1919 году Грациани служил в Македонии, затем в 1920 — 1930 годах командовал итальянскими частями в Триполитании. В 1924 году он ввёл в политический оборот термин «Реконкиста Триполитании» (La Riconquista della Tripolitania). Грациани несёт ответственность за жестокие методы борьбы с бедуинскими повстанцами. Он создал несколько концентрационных и трудовых лагерей, в которых погибли десятки тысяч ливийских узников — расстрелянных или умерших от голода и болезней.

В 1930—1934 годах Грациани состоял de jure вице-губернатором Киренаики, de facto же держал эту провинцию в своих руках. Как позже писал Грациани в своих мемуарах, за 20 месяцев, что он был вице-губернатором, арабы провели порядка 250 операций против итальянцев, что свидетельствовало о непрекращавшемся сопротивлении. В период 1930—1931 годов поголовье овец и коз в Киренаике сократилось с 270 000 до 67 000 голов. Население продолжало страдать от голода и сократилось с 255 000 чел. в 1928 году до 142 000 в 1931 году. Грациани нанёс ряд сокрушительных поражений Омару аль-Мухтару. 11 сентября 1931 года Омар аль-Мухтар был ранен и взят в плен. 12 сентября был организован военно-полевой суд, приговоривший вождя ливийского сопротивления к повешению.

В 1935 году Грациани был назначен губернатором Итальянского Сомали. В Абиссинской кампании (1935—1936) командовал Южной армией, после победоносного завершения войны стал маршалом и маркизом Негелли, в 1936—1937 годах занимал пост вице-короля Эфиопии, руководил окончательным подавлением сопротивления эфиопской армии, использовал при этом химическое оружие и жесточайший террор. 19 февраля 1937 года на вице-короля было совершено покушение. Последовали репрессии, за которые Грациани был прозван мясником Эфиопии.

В 1939—1940 годах Грациани — начальник штаба Сухопутных войск, с июня 1940 года (после вступления Италии во Вторую мировую войну) — главнокомандующий войсками в Северной Африке. Главкомом стал после смерти Итало Бальбо, погибшего 28 июня 1940 года в сбитом по ошибке итальянскими зенитчиками самолёте.

Получив от Муссолини приказ атаковать Египет, Грациани выразил сомнения относительно боевого потенциала своей слабо механизированной армии. После поражения у Мерса-Матрух и отступления к Эль-Агейлу в феврале 1941 года отстранен от командования, уволен в отставку и предан суду. Некоторое время находился не у дел.

Грациани был единственным итальянским маршалом, сохранившим верность Муссолини после переворота Дино Гранди. В 1943—1945 годах был военным министром правительства Итальянской социальной республики, в 1944—1945 одновременно командовал армией «Лигурия».

В конце апреля 1945 года Грациани сдался западным союзникам в лице сотрудника американского Управления стратегических служб, капитана Э. К. Даддарио. В конце войны Грациани провёл несколько дней в тюрьме Сан-Витторе (Милан). Затем был выслан в Африку, под британо-американский надзор, под которым состоял до февраля 1946 г. По миновании опасности его убийства был переведён в итальянскую тюрьму, в Проциду.

В 1950 году приговорён к 19 годам тюрьмы за сотрудничество с нацистами, но через четыре месяца амнистирован.

С 1952 года — почётный председатель итальянского неофашистского движения.

Литература 
 Чиано Галеаццо, Дневник фашиста. 1939—1943. М.: Издательство «Плацъ», Серия «Первоисточники новейшей истории», 2010, 676 с. ISBN 978-5-903514-02-1
 
 Гордиенко А. Н. Командиры Второй мировой войны. Т. 2., Мн., 1998. ISBN 985-437-627-3

Ссылки

Примечания 

Маршалы Италии
Министры обороны Италии
Военачальники Второй мировой войны
Итальянский фашизм